Dům U Bílého orla (něm. Haus Zum weissen Adler) je název domu, často s lékárnou, odvozený z domovního znamení, který v minulosti označoval nebo dosud označuje tyto domy:

Praha - Staré Město 
 Dům U Bílého orla (Rytířská), čp. 410/I, Rytířská 6
 Dům U Červené růže (Železná), někdy zvaný U Bílého orla, čp. 490/I, Železná 14
 Dům U Bílého orla (Rytířská), čp. 530/I, Rytířská 5 (od roku 1881)

Praha - Malá Strana 
 Dům U Bílého orla (Malostranské náměstí), čp. 4/III, Malostranské náměstí 27
 Dům U Bílého orla (Újezd), čp. 400/III, Újezd 37
 Dům U Bílého orla (Vítězná), čp. 534/III, Vítězná 16

jiná česká města 
 Slatiňany
 Vsetín

Reference